Albert Woolson – militare statunitense
 Constance Fenimore Woolson – scrittrice statunitense 
 Thomas Woolson – ex sciatore alpino statunitense